GDx – strumento di misura dello spessore delle fibre del nervo ottico

Codici 
 gdx – codice ISO 639-3 della lingua godwari
 GDX – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Magadan-Sokol (Russia)